Филип Уолсингем Сарджент (; , Лондон — , Гилфорд) — английский шахматист и шахматный литератор. Книги Сарджента охватывают широкий круг тем: теория дебютов и эндшпиля, турнирные сборники, история шахмат. Наибольшую ценность представляет: «Столетие английских шахмат» (1934) и биографии-сборники избранных партий П. Морфи, Г. Пильсбери, Р. Харузека.

Участник чемпионатов Великобритании 1904, 1905 и 1906 гг., чемпионата Великобритании по переписке 1908 г., международного турнира в Гастингсе 1922 / 23 гг. (2 из 9, 10 место).

Троюродный брат мастера Э. Сарджента.

Книги по шахматам 
 The Art of Chess Combination: A Guide for All Players of the Game, by Eugene Znosko-Borovsky and Sergeant (translator), David McKay, 1936. OCLC 6068811.
 A Century of British Chess, Hutchinson & Co., London, and David McKay, Philadelphia, 1934. OCLC 1835573, 5785804.
 Championship Chess, 1938. ISBN 0-486-21012-X.
 Charousek's Games of Chess, G. Bell and Sons, 1919. ISBN 0-486-25832-7.
 An Introduction to the Endgame at Chess, Chatto and Windus, London, and David McKay, Philadelphia, 1939. OCLC 3354712.
 Modern Chess Openings (5th ed.), R. C. Griffith and J. H. White, Completely Revised by Sergeant, Griffith, and M. E. Goldstein, published by Whitehead & Miller, 1933.
 Modern Chess Openings (6th ed.), R. C. Griffith and J. H. White, Completely Revised by Reuben Fine, Griffith, and Sergeant, published by Whitehead & Miller, 1939.
 Modern Chess Openings (7th ed.), R. C. Griffith and Sergeant, Completely Revised by W. Korn, published by Sir Isaac Pitman & Sons, 1946.
 Morphy Gleanings, David McKay, 1932. Reprinted by Dover in 1973 as The Unknown Morphy. ISBN 0-486-22952-1.
 Morphy's Games of Chess, G. Bell and Sons. ISBN 0-486-20386-7.
 Pillsbury's Chess Career (with W. H. Watts), American Chess Bulletin, 1922. ISBN 0-486-21543-1.
 The Rice Memorial Chess Tournament, New York, 1916, British Chess Magazine, Leeds, American Chess Bulletin, 1916. OCLC 5634454. OCLC 42985251 (2d ed., British Chess Magazine, 1968).

Книги по истории 
Ф. Сарджент был автором и соавтором большого количества биографий исторических деятелей.
 Anne Boleyn: A Study, Hutchinson & Co., London, 1923. OCLC 59642584.
 Behind the Scenes at the Court of Vienna : the Private Life of the Emperor of Austria from Information by a Distinguished Personage at Court, by Henri de Weindel and Sergeant, John Long, London, and Musson Book Co., Toronto, 1914. ISBN 978-0-665-98808-0.
 The Burlesque Napoleon; Being the Story of the Life and the Kingship of Jerome Napoleon Bonaparte, Youngest Brother of Napoleon the Great, T.W. Laurie, London, 1905. OCLC 2580051.
 The Cathedral Church of Winchester; a Description of its Fabric and a Brief History of the Episcopal See, G. Bell & Sons, London, 1899. OCLC 228662417.
 Cleopatra of Egypt, Antiquity's Queen of Romance, Hutchinson & Co., London, 1909. OCLC 5659331.
 The Courtships of Catherine the Great, G. Bell & Sons, London, 1905. OCLC 7222919.
 Dominant Women, Hutchinson & Co., London, 1929. ISBN 978-0-8369-1155-8.
 The Empress Josephine, Napoleon's Enchantress, Hutchinson & Co., London 1908. OCLC 5785897.
 Gamblers All, Hutchinson & Co., London, 1931. OCLC 221288958.
 George, Prince and Regent, Hutchinson & Co., London, 1935. OCLC 185186351.
 The Great Empress Dowager of China, Hutchinson & Co., London, 1910. OCLC 2067404.
 Historic British Ghosts, Hutchinson & Co., London, 1936. ISBN 978-0-85409-996-2.
 The Last Empress of the French Being the Life of the Empress Eugenie, Wife of Napoleon III, T.W. Laurie, London; J.B. Lippincott Co., Philadelphia, c. 1907 OCLC 271179572.
 Liars and Fakers, Hutchinson & Co., 1925. OCLC 34331916.
 The Life of Ann Boleyn, Hutchinson & Co., London, 1923. OCLC 9346521.
 Little Jennings and Fighting Dick Talbot: a Life of the Duke and Duchess of Tyrconnel, Hutchinson & Co., London, 1913. OCLC 223214364.
 Mrs. Jordan: Child of Nature, Hutchinson & Co., London, 1913. OCLC 2699596.
 My Lady Castlemaine, Being a Life of Barbara Villiers, Countess of Castlemaine, Afterwards Duchess of Cleveland, D. Estes, Boston, 1911. OCLC 14029496.
 The Princess Mathilde Bonaparte, S. Paul and Co., London, 1915. OCLC 1907037.
 The Real Francis-Joseph, the Private Life of the Emperor of Austria, by Henri de Weindel and Sergeant, J. Long, London, and D. Appleton & Co., New York, 1909. OCLC 3990561.
 Rogues and Scoundrels, Hutchinson & Co., London, 1924. OCLC 2737428.
 The Ruler of Baroda: An Account of the Life and Work of the Maharaja Gaekwar, John Murray, London, 1928. OCLC 228676095.
 Witches and Warlocks, Hutchinson & Co., London, 1936. ISBN 978-0-7158-1028-6.

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Филипа Сарджента на сайте 365chess.com

Родившиеся в Лондоне
Умершие в Гилфорде
Шахматисты Великобритании